Tasso kan syfta på:

 Torquato Tasso, en italiensk diktare (1544–1595)
 Tasso, Benin, ort i Benin
 Tasso, Corse-du-Sud, kommun i regionen Korsika, Frankrike